Сонин — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 
 
 
 Сонин, Георгий Иванович (1903—1987) — организатор сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.
 Сонин, Дмитрий Степанович (1749 — ок. 1801) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Рязанской губернии.
 Сонин, Евгений Юрьевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Сонин, Иван Егорович (1914—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сонин, Константин Исаакович (род. 1972) — российский экономист, профессор «Российской экономической школы».
 Сонин, Максим Константинович (род. 1998) — российский писатель и сценарист.
 Сонин, Марк Дмитриевич (1932—2010) — советский и российский ученый-зоолог; паразитолог, гельминтолог.
 Сонин, Николай Яковлевич (1849—1915) — русский математик, ординарный профессор.
 Сонин, Олег Борисович (род. 1948) — белорусский композитор, педагог.

Сонина 
 Сонина, Ольга Геннадьевна (род. 1980) — российская дзюдоистка.

Топоним 
 Сонин (Sonim) — район (фрегезия) в Португалии.
 Сонин — остров в Финском заливе.

Примечания